Herndl steht für:

 Herndl (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft der Gemeinde Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Herndl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Herndl (* 1956), österreichischer Meeresbiologe und Hochschullehrer